Загря́жский — русская фамилия.

Известные носители:

 
 Загряжский, Андрей Иванович — воевода Стародубовский (1601), Новгород-Северский (1602) и Белевский (1621—1622); дворянин московский.
 Загряжский, Артемий Григорьевич (1675—1754) — генерал-аншеф, казанский губернатор.
 Загряжский, Афанасий Фёдорович (ум 1594) — русский воевода.
 Загряжский, Борис Александрович (1742 — ок. 1808) — генерал-майор.
 Загряжский, Борис Александрович (род. 1938) — режиссёр-документалист, сценарист.
 
 Загряжский, Даниил Дмитриевич — сын боярский на службе у русских царей Василия III и Ивана IV.
 Загряжский, Данило Григорьевич — дворянин московский второй половины XVII века, воевода Красноярского острога.
 
 
 Загряжский, Илья Дмитриевич — стряпчий, стольник и воевода Русского царства.
 Загряжский, Иов Игнатьевич — воевода в Осколе (1604) и Путивле (1605).
 Загряжский, Кирилл Александрович — стольник, воевода и дворянин московский.
 Загряжский, Михаил — поручик, депутат от Пронского дворянства в Комиссии для составления проекта Нового Уложения (1767—1768) и депутат от Сумского дворянства (1768)..
 Загряжский, Николай Александрович (1746—1821) — действительный тайный советник, обер-шенк Высочайшего Двора.
 
 Загряжский, Фёдор Дмитриевич — боровский сын боярский на службе у русского царя Ивана Грозного.

См. также 
 Загряжская
 Загряжские — русский дворянский род.

Примечания